Skógafjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Skógafjall (berg i Island, Austurland), 
 Skógafjall (berg i Island, Suðurland), 

Robotskapade Islandförgreningar